Christin steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Christine #Christin

Christin ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Gabriel-Frédéric Christin (1744–1799), französischer Jurist und Historiker
 Olivier Christin (* 1961), französischer Historiker
 Pierre Christin (* 1938), französischer Comicautor
 Renate Christin (* 1941), deutsche bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Kristin